Карликовая спиральная галактика — разновидность спиральных галактик, отличающаяся небольшими размерами (меньше 5 кпк), слабой светимостью и низкой поверхностной яркостью. Карликовые спиральные галактики относят к подклассу карликовых галактик.

Карликовые спиральные галактики, особенно аналоги спиральных галактик типов Sa-Sc, чрезвычайно редки, в то время как карликовые эллиптические или карликовые неправильные галактики широко распространены во вселенной.

Большинство известных карликовых спиралей были обнаружены вне скоплений галактик. Вероятно, это связано с тем, что гравитационное взаимодействие карликовых спиралей с другими галактиками и облаками межгалактического газа должно возмущать и разрушать газовый диск спиралей. Однако, карликовые спиральные галактики всё же были обнаружены в скоплении галактик в Деве и в Волосах Вероники.

См. также 
 Галактика
 Морфологическая классификация галактик
 Спиральная галактика
 Карликовая галактика

Примечания 

Карликовые спиральные галактики
Спиральные галактики
Галактики низкой поверхностной яркости
Карликовые галактики
Морфологические типы галактик